Alfredo Castellanos, el nombre puede pertenecer a:

 Alfredo Castellanos (1893-1975), fue un médico, profesor y antropólogo argentino.
 Alfredo Castellanos (1908-1992), fue un historiador, profesor y escritor uruguayo.
 Alfredo E. Castellanos (-1920), fue un escritor y periodista uruguayo